Belle de Jour (dt. Schöne des Tages) steht für:

Belle de Jour (Roman), ein Roman des französischen Schriftstellers Joseph Kessel
Belle de Jour – Schöne des Tages, eine Verfilmung des Romans durch Luis Buñuel
Belle de Jour, eine ehemals anonyme Sexbloggerin, deren Identität seit November 2009 als Brooke Magnanti bekannt ist.

pt:Belle de jour